Fame kan avse:

Fame (musikgrupp) – en svensk popduo som bland annat vann den svenska Melodifestivalen 2003
Fame (musikal) – en musikal om en dansskola i New York
Fame (film) – en amerikansk film från 1980
Fame (2009) – en amerikansk film från 2009
Fame (TV-serie) – en TV-serie som sändes 1982-1987
Fame Factory – en svensk reality-TV-serie med start 2002
Fame (David Bowie-låt) – en låt skriven av David Bowie, John Lennon och Carlos Alomar från skivan Young Americans 1975
Fame (Irene Cara-låt) – en låt skriven av Michael Gore och Dean Pitchford och sjungen av Irene Cara som titelmelodi till filmen och TV-serien Fame
FAME – ett samlingsnamn på biodiesel med huvudsakligen vegetabiliska oljor som råvara, Fatty Acid Methyl Ester

Personer
Georgie Fame (1943–), brittisk sångare, organist, pianist, låtskrivare och textförfattare.